Bensberg ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Bensberg, Stadtteil von Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen(von 1947 bis 1974 selbstständige „Stadt Bensberg“)

 Bensberg (Langenberge), Erhebung der Langenberge bei Ermetheis, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Erzrevier Bensberg, siehe Bensberger Erzrevier

Bensberg ist der Familienname folgender Personen:
 Gabriele Bensberg (* 1953), deutsche Germanistin, Psychologin und Autorin
 Helene Bensberg-Mauthner († nach 1902), deutsche Theaterschauspielerin
 Jörg Bensberg (* 1960), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Bensberger Erzrevier
 Bensberg-Forsbacher Gebirgsrand
 Bensberg-Gladbacher Zinkhütte
 Bensberger Kreis
 Bensberger See
 Benzberg